Обер () — станция линии A транспортной сети RER. Расположена в IX округе Парижа.

История 
Строительство началось в 1968 году. Станция была открыта 23 ноября 1971 года. Архитектором станции стал Андре Вогенски. Имеет 2 боковые платформы с 2 железнодорожными путями между ними.

Общественный транспорт 
 RER линия E: Станция Османн — Сен-Лазар
 Метро
 Авр — Комартен
 Опера
 Сен-Огюстен
 Сен-Лазар
 Вокзал Сен-Лазар: линии Transilien J и L
 Автобус: 20, 21, 22, 27, 29, 42, 52, 53, 66, 68, 81, 95, Руассибюс, Опен Тур, N15, N16

Ссылки 
 http://airparif.fr/airparif/pdf/Rauber_1009.pdf

Станции RER
Железнодорожные станции, открытые в 1971 году